Tour de Limburgo puede referirse a dos competiciones ciclistas:
  Tour de Limburgo (Bélgica), disputada desde 1919 que transcurre por la provincia de Limburgo (Bélgica); o
  Tour de Limburgo (Holanda), disputada desde 1948 hasta 2011 (siempre amateur) que transcurría por la provincia de Limburgo (Países Bajos).